Стригины-Оболенские — угасший русский княжеский род, Рюриковичи, одна из множественных ветвей князей Оболенских. Род внесён в Бархатную книгу.

Происходят от князя Ивана Васильевича имевшего прозвание Стрига († 1470, XVIII колено от Рюрика), сына Василия Ивановича Оболенского-Косого, выдающегося воеводы при Василии Тёмном. Род  насчитывал всего десять представителей мужского пола.

Известные представители 

Не путать с княжеским родом Стригиных, ветвью князей Ряполовских, которые так же являются Рюриковичами, как и Оболенские. Разделение родов условное, связанное с земельными владениями.

Примечания

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.
 
 Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 2. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Князья Стригины-Оболенские. стр. 386-390.
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Стригины-Оболенские. стр. 40-41.